Провена́нс ( — ‛происхождение, источник’) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение.

На художественных и антикварных рынках провенансом подтверждается подлинность предметов. Провенанс обычно приводится и в аукционных каталогах. Провенанс может значительно повысить цену художественного произведения, предмета антиквариата. Провенанс является одним из базисных понятий арт-банкинга (финансово-консультационное сопровождение инвестиций в искусство).

Ссылки 
 Экспертиза: Провенанс приживается на отечественном рынке // kultura-portal.ru

Литература 
 Коростылёва И. Красота спасёт деньги // Финанс. — 2006. — 27 марта.

Коллекционирование
История искусства
Искусствоведение
Архивоведение